Brændende kærlighed kan referere til:
 Brændende kærlighed (roman) - roman fra 1984
 Brændende Kærlighed - film fra 2002
 Brændende kærlighed (ret)

 Blomsten Koraltop